Дмитрий Троицкий: 
 Троицкий, Дмитрий Иванович (1905—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Троицкий, Дмитрий Семёнович (1857—1918) — русский военный инженер, радиотехник, изобретатель, ассистент учёного А. С. Попова.